

Geografia 
 Antigua e Barbuda
 Long Island – isola 
 Australia
 Long Island – isola nel fiume Hawkesbury, Nuovo Galles del Sud
 Long Island – isola dell'arcipelago Whitsunday, Queensland
 Long Island – isola della Tasmania
 Bahamas
 Long Island – isola 
 Canada
 Long Island – nome di varie isole
 Namibia
 Long Island – due isole (Nord e Sud) delle isole dei Pinguini
 Nuova Zelanda
 Long Island – nome di varie isole
 Papua Nuova Guinea
 Long Island – nome di varie isole 
 Stati Uniti d'America
 Long Island – isola dell'Arcipelago Alexander, Alaska
 Long Island – città della Contea di Phillips, Kansas
 Long Island – città della Contea di Cumberland, Maine
 Long Island – città della Contea di Campbell, Virginia
 Long Island – isola dello Stato di New York

Altro 
 – peschereccio da traino a vapore acquistato dall'United States Navy il 18 aprile 1917 e venduto 1º dicembre 1919.
 – portaerei di scorta, capoclasse dell'omonima classe e prima unità in quel ruolo, varata l'11 gennaio 1940 e venduta il 24 aprile 1947.
 Long Island – cocktail, il cui nome completo è Long Island Ice Tea